Sopota (Litija)
Sopota (Zagorje ob Savi)